peut désigner :
 Thibaut Cuisset (1958-2017), photographe français ;
 Paul Cuisset (1964), créateur français de jeux vidéo.